Il doppio femminile del Pilot Pen Tennis 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Květa Peschke e Lisa Raymond erano le detentrici del titolo, ma la Peschke quest'anno ha deciso di non partecipare.
Solo la Raymond ha partecipato facendo coppia con Jill Craybas, ma ha perso in semifinale contro Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez.

Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez hanno battuto in finale 6-2, 7-5 Iveta Benešová e Lucie Hradecká.

Teste di serie

  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (campionesse)
  Chia-Jung Chuang /  Zi Yan (primo turno)

  Jill Craybas /  Lisa Raymond (semifinali)
  Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (semifinali,ritiro per infortunio di Kateryna Bondarenko)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Pilot Pen Tennis 2009